Příjmení Zich nosí více různých osobností:

 příjmení osob
 Denise Zich (* 1975) – německá herečka
Jaroslav Zich (1912–2001) – český skladatel, hudební režisér, pedagog na hudební fakultě AMU
 Karel Zich (1949–2004) – zpěvák, bratr Otakara Zicha (* 1945), syn Otakara Zicha (1908–1984)
 Karel Zich a Spirituál kvintet – kompilační album
 Lukáš Zich (* 1985) – český fotbalový brankář
 Otakar Zich (1879–1934) – hudební skladatel a estetik
Otakar Zich (logik) (1908–1984) – český matematik, fyzik, filozof, syn Otakara Zicha (1879–1934)
 Otakar Zich (1945) (* 1945) – český houslista, bratr Karla Zicha, syn Otakara Zicha (1908–1984)

Česká příjmení